Hajdú Balázs (1982) humorista
Hajdú Balázs (1975) vitorlázó